Азовський полк

Азовський драгунський полк  
 Азовський 45-й піхотний полк

Полк «Азов»